Чемпионат Люксембурга по футболу 2012/2013 — 99-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходящем с 5 августа 2012 года по 25 мая 2013 года приняли участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2012/2013
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2012 году
Спорт в Люксембурге в 2013 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году